«Со́нька — Золота́я Ру́чка» — российский двенадцатисерийный телевизионный художественный фильм, снятый в 2007 году режиссёром Виктором Мережко. Фильм рассказывает об аферистке и мошеннице конца XIX века Софье Блювштейн (Шейндля Соломониак).

Сериал повествует об истории жизни аферистки, королевы воровского мира 1870-х годов Соньке по прозвищу «Золотая ручка», криминальный талант которой превратил её жизнь в опасную игру. Долгое время женщина «гастролировала» как по Российской империи, так и за пределами страны.

Создание 
Тему фильма подсказал продюсер Владимир Досталь. Режиссёр сериала Виктор Мережко назвал фильм возвращением к «достоевщине».

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Одессе, Ялте, Карелии. На роль Соньки пробовалось более 70 актрис. За время съемок только для Анастасии Микульчиной было пошито 50 костюмов. Поэтому каждая серия обходилась заказчикам в 250 тысяч долларов.

В 2010 году вышло продолжение сериала — «Сонька. Продолжение легенды».

В ролях 
 Анастасия Микульчина — Софья Блювштейн ( по прозвищу: Сонька «Золотая ручка»), мошенница
 Анна Банщикова — Фейга, сестра Соньки
 Богдан Ступка — Лейба Соломониак, отец Соньки (‡) Зоя Буряк — Евдокия, мачеха Соньки Ирина Алфёрова — пани Елена, портниха Ирина Шевчук — пани Мария Олег Басилашвили — Левит Лазаревич Санданович, старый авторитетный вор Игорь Ботвин — Михель Блювштейн Иван Бортник — штабс-капитан Горелов Виктор Мережко — «Мамай», глава криминальной организации «Червонный валет» Дмитрий Нагиев — Солодов, комендант Сахалинской каторги Светлана Крючкова — одесская бандерша Лариса Малеванная — Варвара Тихоновна, генеральша Зиновий Высоковский — одесский вор Виталий Кузьмин — подпоручик Горожанский Роман Нечаев — граф Орловский Андрей Толубеев — «Мотя Бессарабский» (Матвей Абрамович), глава воров в Одессе Сергей Перегудов — «Володя Кочубчик» (Вольф Бромберг), одесский марвихер Денис Старков — Сеня Ясный Ирина Соколова — Блювштейн-мать Николай Мартон — Блювштейн-отец Анастасия Мельникова — Груня Гудзенко, каторжанка Валерий Кухарешин — Филипп Гарро Михаил Карпенко — «Красавчик», вор Леонид Ниценко — Хлебников, владелец ювелирного магазина Юрий Лопарёв — блатной Леонид Неведомский — Соболев, полицмейстер Ирина Основина — «Галя Пузатая», хозяйка борделя на Дерибасовской Виктор Смирнов — пристав Трынько Роман Громадский — градоначальник Елена Драпеко — старший конвоир Юрий Беляев — Влас Михайлович Дорошевич, писатель Зинаида Шарко — «Манька Портовая», старая одесская воровка Андрей Феськов — Иван Студенецкий, продавец ювелирного магазина Станислав Концевич — пан Казимир Тобольский, польский коммерсант Сергей Мурзин — Артур, московский вор Андрей Шарков — Абрам Циммерман, хозяин ювелирной лавки Данил Лавренов — Мойша Циммерман Зоя Виноградова — хозяйка избы (вдова декабриста) Андрей Кузнецов — следователь Юрий Лазарев — следователь''

Примечания

Ссылки 
 «Сонька — Золотая ручка». // ruskino.ru
 ВИДЕО. Документальный фильм «Сонька — Золотая ручка. Конец легенды» (2007 год). Телеканал «Россия» // russia.tv

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2007 году
Телесериалы России, завершённые в 2007 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Фильмы Виктора Мережко
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Фильмы-мелодрамы России
Биографические телесериалы России
Исторические телесериалы России
Фильмы о реальных преступниках
Телесериалы на русском языке
Телесериалы кинокомпании «МакДос»